Gurabo kan syfta på:

Gurabo, Puerto Rico, kommun.
Gurabo, Dominikanska republiken, stadsdel.